Зайцева, Тамара:
 Зайцева, Тамара Порфирьевна (род. 1938) — советская и российская шахматистка.
 Зайцева, Тамара Сергеевна (род. 1994) — российская волейболистка.